60. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–20 lutego 1966 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi po raz drugi (wcześniej w 1961). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został Holender Kees Verkerk. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 37 łyżwiarzy z 15 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1966 w sportach zimowych
1966 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu